2-я Краснофло́тская улица — название улиц в различных городах России.

 2-я Краснофлотская улица — улица в Красноярске.
 2-я Краснофлотская улица — улица в Павловске (Санкт-Петербург).
 2-я Краснофлотская улица — улица в Рославле.

См. также 
 1-я Краснофлотская улица (Павловск)